San Marcos, nom espagnol de l'évangéliste Saint Marc, est un toponyme courant dans les parties du monde où l'espagnol est ou a été parlé.

Localités

Colombie 
 San Marcos (Antioquia), département d'Antioquia ;
 San Marcos (Sucre), département de Sucre ;

Costa Rica 
 San Marcos (Costa Rica), province de San José

Équateur 
 San Marcos (Quito), ville du district de Quito ;

Espagne 
 San Marcos (La Corogne), localité de la province de La Corogne, dans la communauté autonome de Galice, sur le Camino francés du Pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle.

États-Unis
 San Marcos (Californie), ville de l'État de Californie ;
 Lac San Marcos, lac de l'État de Californie ;
 San Marcos (Texas), ville de l'État du Texas ;

Guatemala 
 Département de San Marcos
 San Marcos (Guatemala), ville de ce département

Honduras 
 San Marcos (Ocotepeque), ville et municipalité du département d'Ocotepeque ;
 San Marcos (Santa Bárbara), ville et municipalité du département de Santa Bárbara ;
 San Marcos de Caiquín ;
 San Marcos de Colón, ville et municipalité du département de Choluteca ;

Mexique 
 San Marcos (île du Mexique), île de Basse-Californie-du-Sud ;
 San Marcos (Guerrero), ville de l'État de Guerrero ;
 San Marcos (Jalisco), ville de l'État de Jalisco ;

Nicaragua 
 San Marcos (Carazo), ville du département de Carazo ;

Pérou 
 Province de San Marcos, province de la région de Cajamarca ;
 San Marcos (Cajamarca), ville de cette province ;

Salvador 
 San Marcos (Salvador), ville.

Autres 
 Université nationale de San Marcos, Lima, Pérou ;
 Castillo de San Marcos, plus vieux ancien fort encore debout des États-Unis ;
 San Marcos (León), ancien monastère de León, Espagne ;
 , navire militaire des États-Unis ;
 « San Marcos », pays imaginaire dans le film Bananas.

Voir aussi